Ovidiu Hațegan – arbitro di calcio rumeno
 Petru Hațegan – politico rumeno